

Cinema e televisione 
 Collision Course: Truman vs. MacArthur – film per la televisione del 1979 diretto da Anthony Page
 Collision Course – film per la televisione del 1979 diretto da Leslie Woodhead
 Collision Course – film del 1989 diretto da Lewis Teague
 Missione coccodrillo  The Crocodile Hunter: Collision Course – film del 2002 diretto da John Stainton
 Terrore ad alta quota (Collision Course) – film del 2012 diretto da Fred Olen Ray
 L'era glaciale - In rotta di collisione (Ice Age: Collision Course) – film d'animazione del 2016

Letteratura 
 Collision Course – romanzo di Nigel Hinton del 1976
 Il sogno del tecnarca (Collision Course) – romanzo di Robert Silverberg del 1958
 Rotta di collisione (Collision Course) – romanzo di Barrington J. Bayley del 1973
 Star Trek: Academy: Collision Course – romanzo di William Shatner e Judith e Garfield Reeves-Stevens

Musica 
 Collision Course – album degli Asleep at the Wheel del 1978
 Collision Course – album di Paradox del 2000
 Collision Course – EP di Jay-Z e dei Linkin Park del 2004